Odenthal steht für:

 die Gemeinde Odenthal im Rheinisch-Bergischen-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Personen:
 Aloys Odenthal (1912–2003), deutscher Architekt und Widerstandskämpfer
 Andreas Odenthal (* 1963), deutscher Theologe
 Anja Odenthal (* 1971), deutsche Entertainerin
 David Odenthal (* 1979), deutscher Footballtrainer und -spieler
 Hans Willy Odenthal, ehemaliger Oberst der Bundeswehr
 Heinz Odenthal (1897–1989), deutscher Lehrer und Gerechter unter den Völkern
 Jakob Odenthal (1886–1954), deutscher Landrat
 Jakob Odenthal (Pfarrer) (1858–1921), deutscher Priester
 Joop Odenthal (1924–2005), niederländischer Fußball- und Baseballspieler
 Josephine Odenthal (1902–1984), deutsche Gerechte unter den Völkern
 Karina Odenthal (* 1961), deutsche Schriftstellerin und Dramaturgin
 Maik Odenthal (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Marc Odenthal (* 1991), deutscher Judoka
 Normen Odenthal (* 1972), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Roger Odenthal (* 1957), deutscher Revisor und Autor
 Waltraud Odenthal, deutsche Autorennfahrerin
 Willy Odenthal (1896–1962), deutscher Politiker (SPD)

Fiktive Person:
 Lena Odenthal ist der Rollenname von Ulrike Folkerts in der Krimi-Reihe Tatort

Siehe auch:
 Odendahl